Эсме «Нанни» де Вильерс (; родилась 5 января 1976 года в Виндхуке, Намибия) — южноафриканская теннисистка.
 Полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в миксте (Roland Garros-1999).
 Победительница 1 турниров WTA в паре.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1994).
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1994).

Общая информация 
Нанни — одна из четырёх детей Филиппа да Вильерса (врач и владелец страусиной фермы) и его жены Эсме. У уроженки Намибии есть старший брат Рокко (управляющий страусиной фермы) и две сестры: старшая Эльке и младшая Игна. Вся семья играет в теннис: Эсме-младшая впервые взяла ракетку в руки в три года.

На корте Нанни предпочитает действовать по всей площадке. Лучший удар — подача.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (36)

Победы (21)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся 5 января
Родившиеся в Виндхуке
Теннисисты ЮАР
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек